Finlandię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 reprezentowało 121 zawodników, tylko mężczyzn.

Zdobyte medale

Skład kadry

Gimnastyka

Jeździectwo

Kolarstwo

Kolarstwo szosowe

Lekkoatletyka 

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Pięciobój nowoczesny

Pływanie 

Mężczyźni

Skoki do wody 

Mężczyźni

Strzelectwo

Tenis ziemny

Zapasy

Żeglarstwo

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Państwa uczestniczące w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924
1924
1924 w Finlandii